Il doppio del torneo di tennis Copa Sevilla 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori David Rikl e Éric Winogradsky che hanno battuto in finale Josef Čihák e Tomáš Anzari 6-1, 6-7, 6-3.

Teste di serie 

 José Luis Aparisi /  Vicente Solves (primo turno)
 David Rikl /  Éric Winogradsky (Campioni)

 Josef Čihák /  Tomáš Anzari (finale)
 Oliver Fernández /  Otis Smith (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Sevilla 1991